Майк Манджини (Mike Mangini; 18 апреля 1963, Ньютон, Массачусетс) — американский барабанщик-виртуоз, с 2011 года является ударником группы Dream Theater. В прошлом известен как участник трэш-метал группы Annihilator, с которой записал 3 альбома. Также играл с Extreme, Стивом Ваем и Джеймсом ЛаБри. Известный сессионный музыкант, профессор Музыкального колледжа Беркли и рекордсмен «World’s Fastest Drummer» () в нескольких номинациях.

Карьера 
Майк Манджини начал заниматься барабанами в возрасте пяти лет. В средней школе он уже играл в различных музыкальных коллективах.
После окончания школы в 1981 году Манджини отложил занятия музыкой, чтобы изучать компьютерные технологии в колледже. После его окончания он некоторое время работал по профилю. Но с 1987 года Манджини начинает активно играть в качестве сессионного барабанщика в Бостоне, а также давать частные уроки.

В 1993 году Майк вошёл в состав трэш-метал-группы Annihilator. Он участвовал в записи студийного альбома Set the World on Fire (1993). С Annihilator Манджини играл до 1994 года. А затем принял приглашение Нуно Беттенкура из Extreme, заменив Пола Гири. С Extreme Манджини записал альбом Waiting For The Punchline (1995). А в 1995 записал для Беттенкура партии барабанов для его сольного альбома Schizophonic, вышедшего в 1997 году. После распада Extreme, Майк Манджини успешно прошёл прослушивание в концертный состав Стива Вая. И с 1996 по 2000 год он концертирует с ним, а также принимает участие в записи некоторых треков к студийным альбомам Fire Garden (1996) и The Ultra Zone (1999) и концерного альбома Alive in an Ultra World (2001). Со Стивом Ваем в 2000 году Манджини принял участие в туре гитарного проекта G3. В том же 2000 году Манджини вернулся в Бостон и стал преподавать в колледже Беркли в должности профессора. Одновременно он принимал участие в проекте фронтмена Extreme Гари Шерона под названием Tribe of Judah и в некотором количестве записей, среди которых альбомы Annihilator All for You (2004) и Metal (2007). В конце 2010 Майк Манджини стал одним из семерых претендентов — Марко Миннеман, Питер Вилдур, Вирджил Донати, Ахиллес Приестер, Дерек Родди и Томас Ланг — на замену Майку Портному, выбывшему из состава Dream Theater. А 29 апреля 2011 коллектив официально объявил Манджини новым барабанщиком. Процесс прослушивания кандидатов был заснят и оформлен в виде документального фильма.

Дополнительные факты 
 Манджини принадлежат три из четырёх титулов «Самого скоростного барабанщика мира». Это «Самый скоростной симметричный захват» — 1247 ударов за 60 секунд, «Самые быстрые руки» — 1203 одиночных удара за 60 секунд без использования палочек, и «Самый скоростной традиционный захват» — 1126 ударов за 60 секунд. Кроме того, на его счету рекорд по скорости одиночных ударов ногами — 13 222 удара за 15 минут и 5222 удара за 5 минут.
 Майк Манджини написал две книги, озаглавленные «Понятие о ритме» (Rhythm Knowledge), где разбирает методику разложения и упрощения полиритмических структур.
 Манджини был участником программы Time Warp на канале Discovery Channel, где демонстрировал технику игры на барабанах перед высокоскоростными камерами (в замедленном режиме)

Выборочная дискография 
 С Annihilator
 Set the World on Fire (1993)
 All for You (2004)
 Metal (2007)

 С Extreme
 Waiting for the Punchline (1995)

 Со Стивом Ваем
 Fire Garden (1996)
 G3: Live in Concert (1996)
 The Ultra Zone (1999)
 Alive in an Ultra World (2001)

 C Джеймсом ЛаБри
 Keep It to Yourself (1999)
 MullMuzzler 2 (2001)
 Elements of Persuasion (2005)

 С Dream Theater
 A Dramatic Turn of Events (2011)
 Dream Theater (2013)
 Live at Luna Park (2013)
 Breaking the Fourth Wall (2014)
 The Astonishing (2016)
 Distance over Time (2019)
 A View from the Top of the World (2021)

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт Майка Манджини 
 Майк Манджини на MySpace
 страница Майка Манджини на Facebook
 Майк Манджини на Drummerworld
 Новым барабанщиком DREAM THEATER стал Майк Манджини 

Музыканты Dream Theater
Ударники США
Выпускники Уолтемской средней школы
Выпускники Университета Бентли
Преподаватели Музыкального колледжа Беркли